Джеймс Смит (; 10 февраля 1775, Лондон, — 24 февраля 1839, там же) — британский , , пародист, ,  и законодатель. Остроумец, завсегдатай аристократических салонов.

Брат писателя Горация Смита. Сын поверенного. Обучался в Школе Чигуэлл, New College at Hackney, коммерческой школе и академии в  Камберуэлле.

Сменил своего отца на посту поверенного в Совете артиллерийского вооружения в 1812 г.

Прославился замечательной коллекцией пародий на современных ему английских поэтов, таких как Вордсворт, Саути, Коббетт, Крабб и Кольридж, написанных им и его младшим братом . Этот сборник, в который брат добавил пародии, в частности, на В. Скотта, Т. Мура, М. Льюиса, Фицджеральда и Боулза и др. Сборник был опубликован под названием «Отвергнутые адреса» (Rejected Addresses, 1812); другие издания 1871 и 1890). Тиражи имели ошеломляющую продажу. Аналогичный сборник «Гораций в Лондоне» был издан в 1813 году .

Ссылки 
Dictionary of National Biography, 1885-1900/Smith, James (1775-1839)
 James Smith 
Английские поэты
Пародисты Великобритании